Miejscowości w USA:
 Concord – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Concord – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Concord – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Concord – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Pike
 Concord – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Concord – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lewis
 Concord – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Concord – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Concord – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Concord – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Concord – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Concord – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Concord – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cabarrus
 Concord – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Concord – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Campbell
 Concord – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Concord – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Concord (ang. Concord Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Concord (ang. Concord Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Concord (ang. Concord Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Concord (ang. Concord Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Concord (ang. Concord Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson